Матиас Санчес:
 Санчес, Матиас Ариэль (род. 1987) — аргентинский футболист.
 Санчес, Матиас Сантьяго (род. 1996) — аргентинский футболист.